Ligusticum multivittatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Adrien René Franchet. Ligusticum multivittatum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
multivittatum